Río San Pablo steht für:
 Río San Pablo (Sur Lípez), Ort in der Provinz Sur Lípez in Bolivien

zahlreiche Flüsse in Lateinamerika, darunter:
 Río San Pablo (Río Babahoyo), linker Quellfluss des Río Babahoyo in Ecuador
 Río San Pablo, Teilabschnitt des Río Itonomas, siehe Río Itonomas #Río San Pablo
 Río San Pablo de Lípez, Fluss in Bolivien